Капская шпорцевая лягушка () — вид южноафриканской водной лягушки рода шпорцевые лягушки.

Описание

Внешний вид 
Длина тела до 6,5 см.

Ареал 
Вид с небольшим ареалом. Обитает на ограниченной территории Капской низменности на одноимённом полуострове в ЮАР.

Капская шпорцевая лягушка и человек 
Внесена в Красную книгу МСОП по категории «уязвимый вид». Биология не изучена. Размножается в лабораторных условиях.

Примечания

Литература 
 

Шпорцевые лягушки
Земноводные Африки
Животные, описанные в 1927 году